Il nodo di Cattinara è un raggruppamento di Intersezioni stradali costruito tra il 2006 ed il 2008 a Trieste, in Friuli-Venezia Giulia. È situato a cavallo tra Cattinara, Melara e Longera.

Strade 

 Autostrada "A" Sistiana-Rabuiese, già Nuova Strada ANAS 344 Cattinara-Padriciano.
 Strada statale 202 Triestina
 Strada statale 202 dir Triestina
 Strada provinciale 11 di Prebenico.
 Strada di Fiume
 Via Carlo de Marchesetti
 Strada per Longera

Gestore 
L'intero nodo è gestito dall'ANAS, oltre all'autostrada passante (parte della GVT).

Storia 
La costruzione venne affidata dall'ANAS alla ditta Collini di Verona. I lavori durarono due anni e furono in concomitanza con la costruzione delle canne delle gallerie Carso, facenti parte del terzo lotto della Grande Viabilità Triestina.

Trasporti a Trieste